Die Saison 2013/14 der Hessenliga war die 36. Spielzeit der Fußball-Hessenliga und die sechste als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Südwest
Für den Aufstieg in die Regionalliga Südwest ist der Meister sportlich qualifiziert. Der Zweite kann sich in einer Relegation qualifizieren. Falls der Meister oder Vizemeister nicht aufstiegsberechtigt sein sollten, rücken nächstplatzierte Teams nach, wobei für den direkten Aufstieg mindestens der vierte, für die Relegation mindestens der fünfte Tabellenplatz erreicht werden muss.
Da kein betreffender Verein aus der Hessenliga eine Lizenz für die Regionalliga beantragt hat, gibt es keinen Aufsteiger sowie keinen Teilnehmer für die Aufstiegsrelegation.
 Abstieg aus der Hessenliga
Die beiden Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 19 der Hessenliga steigen am Ende der Saison in die jeweiligen Verbandsligen ab. Sollte der Tabellenzweite sich in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest nicht durchsetzen, steigt auch der Tabellensiebzehnte direkt ab. In Abhängigkeit vom Abstieg von Regionalligamannschaften aus dem Gebiet der Hessenliga erhöht sich die Zahl der Absteiger ebenfalls. 
 Aufstieg in die Hessenliga
Aus den Verbandsliga-Staffeln Nord, Mitte und Süd steigen die drei Meister direkt auf.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2013/14 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2012/13:
 1. FC Eschborn
 FC Bayern Alzenau
 FSV Frankfurt II
 die verbliebenen Mannschaften aus der Hessenliga 2012/13:
 Rot-Weiß Darmstadt
 FSV 1926 Fernwald
 SV Buchonia Flieden
 SC Viktoria Griesheim
 SV Rot-Weiß Hadamar
 Hünfelder SV
 TGM SV Jügesheim
 FSC Lohfelden
 Kickers Offenbach II
 TSV Eintracht Stadtallendorf
 OSC Vellmar
 SV Wehen Wiesbaden II
 die Meister der drei Staffeln der Verbandsliga Hessen 2012/13:
 Nord: TSV Lehnerz
 Mitte: SV Wiesbaden
 Süd: Sportfreunde Seligenstadt
 der Gewinner der Relegationsrunde zwischen dem Tabellen-14. der Hessenliga und dem Gewinner der Relegationsrunde der drei Vizemeistern der Verbandsliga:
 FC Ederbergland

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14